Bădești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bădești (Bârla), Dorf im Kreis Argeș
 Bădești (Pietroșani), Dorf im Kreis Argeș
 Bădești (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Bădești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj